Албания участвовала на «Евровидении-2019», который состоялся в Тель-Авиве, Израиль. Албанский вещатель Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) организовал национальный финал Festivali i Këngës 57 для того, чтобы выбрать песню, которая будет представлять страну на конкурсе. Албанию на «Евровидении-2019» представил Йонида Маличи с песней «Ktheju tokës» («Возвращение на родину»).

Предыстория 
До 2019 года Албания участвовала на конкурсе песни Евровидение пятнадцать раз, начиная с 2004 года. Самым высоким местом страны в конкурсе, до этого момента, было пятое место, которое заняла в 2012 году Рона Нишлиу с песней «Suus» («Свой»). На первом участии, в 2004 году, Албанию представила Аньеза Шахини с песней «The Image of You» («Образ тебя»), которая заняла 7-е место, в это время это второе по величине место страны на конкурсе. За время своего участия в конкурсе Албания семь раз не смогла пройти в финал, причём как в 2016, так и в 2017 годах заявки были самыми последними не прошедшими в финал. В 2018 году Албанию представил Евгент Бушпепа с песней «Mall» («Тоскующий»). Он смог пройти в финал и занял 11-е место.

В 2018 году национальный вещатель Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) официально подтвердил участие Албании на конкурсе песни Евровидение 2019 Тель-Авиве, Израиль. RTSH транслирует конкурс в Албании и организует национальный отбор на Конкурс песни Евровидение Festivali i kёngёs.

Национальный отбор

Festivali i Këngës 57 
Festivali i Këngës 57 стал 57-м ежегодным изданием албанского музыкального конкурса Festivali i Këngës, и в шестнадцатый раз победитель конкурса получал право представлять Албанию на «Евровидении-2019». Конкурс состоял из двух полуфиналов (20 и 21 декабря 2018 года) и финала (22 декабря 2018 года). Все три шоу вели албанско-канадская актриса Ана Гольа и албанский телеведущий Виктор Жусти. Ранее телекомпания подтвердила участие страны в конкурсе в сентябре 2018 года. Он открыл период подачи заявок на участие в конкурсе для артистов и композиторов с 16 мая по 30 сентября 2018 года. Список конкурирующих исполнителей и песен был официально обнародован 17 октября 2018 года, и он был включен в шорт-лист для участия в двух полуфиналах конкурса.

Участники

Полуфиналы 
Полуфиналы состоялись 20 и 21 декабря 2018 года и транслировались в прямом эфире в 20:45 (CET) в соответствующие даты. 1-й полуфинал замыкал итальянский певец албанского происхождения, представитель Италии на Евровидении-2018 Эрмал Мета. В 1-м полуфинале соревнующиеся артисты традиционно выступали в сотрудничестве с симфоническим оркестром. Во время 2-го полуфинала участники представили финальные версии своих работ, которые должны были быть исполнены на конкурсе песни «Евровидение».

1-й полуфинал

2-й полуфинал

Финал 
Финал состоялся 22 декабря 2018 года транслировались в прямом эфире в 20:45 (CET). В тот же день, перед началом прямого эфира, участвовали 14 песен, и победитель определялся комбинацией голосов жюри из девяти человек. В жюри вошли Агим Крайка, Арта Марку, Дориан Чене, Хайг Захарян, Ольса Точи, Пали Куке, Рона Нишлиу, Ровена Дило и Шпетим Кушта. Победителем стала Йонида Маличи с песней «Ktheju tokës» («Возвращение на родину»), что дало ей право представить Албанию на конкурсе песни Евровидение 2019. Результаты финала подведены в таблице ниже:

Продвижение 
Клип на песню «Ktheju tokës» был опубликован на официальном канале Конкурса песни Евровидение на YouTube. Вне музыкального видео, Йонида Маличи отправилась в заповедник Баниас на горе Хермон в Израиле, чтобы снять свою вступительную открытку. В открытке она ее можно увидеть в одежде в стиле 1950-х годов, когда она прогуливается по окрестностям. Затем к Маличи присоединяются четыре танцовщицы на краю водопада, где они исполняют интерпретирующую танцевальную хореографию. Для дальнейшего продвижения певица отправилась в небольшое турне с живыми выступлениями на различных мероприятиях, связанных с Евровидением, в том числе в Амстердаме, Лондоне и Мадриде.

Евровидение 2019 
Конкурс песни Евровидение 2019 состоялся в Экспо-Тель-Авиве, Израиль, и состоял из двух полуфиналов, которые прошли 14 и 16 мая 2019 года соответственно, и финала, который прошёл 18 мая 2019 года. Албания принимала участие во 2-м полуфинале под 14-м номером. Албания заняла 9-е место, набрав 96 баллов, и прошла в финал. В финале она выступала под 2-м номером, заняла 17-е место, набрав 90 баллов.

Результаты голосования за Албанию

Баллы, данные Албанией

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 

Страны на «Евровидении-2019»